Малая Сосновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Сосновка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Малая Сосновка — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Малая Сосновка — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Малая Сосновка — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Малая Сосновка — посёлок в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
 Малая Сосновка — река в Саратовской области.